Een verkeersweg:
 N961 (België)
 N961 (Nederland), zie Provinciale weg 961

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing